Francja:
 Kappelen – gmina

Szwajcaria:
 Kappelen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Zobacz też:
 Biel-Kappelen
 Cappelen
 Kapellen
 Kappeln